Hamgyŏng kan syfta på:

 Hamgyeong – en historisk provins i Korea, en av Joseondynastins åtta provinser mellan 1413 och 1895
 Norra Hamgyŏng – en provins i Nordkorea
 Södra Hamgyŏng – en provins i Nordkorea 

WP:Projekt Korea